Константинопольская конференция — конференция великих держав (Великобритании, России, Франции, Германии, Австро-Венгрии и Италии), проведённая в Константинополе (ныне — Стамбул) с 23 декабря 1876 по 20 января 1877 года.

После начала боснийско-герцеговинского восстания в 1875 году и болгарского Апрельского восстания 1876 года великие державы одобрили проект политических реформ как в Боснии, так и в Болгарии. Отвергнув предложенного великими державами мирного разрешения Восточного вопроса, Турция тем самым лишилась политической и военной поддержки Запада в последующей русско-турецкой войне 1877—1878 годов, в отличие от предыдущей Крымской войны 1853—1856 годов.

Участники конференции 
 представители Англии маркиз Солсбери и сэр Генри Эллиот,
 Франции — граф Бургоэн и Шодорди,
 Австро-Венгрии — граф Зичи и барон Каличе,
 Германии — барон Карл фон Вертер,
 Италии — гр. Корти,
 России — граф Н. П. Игнатьев,
 Турции — министр иностранных дел Савфет-паша и посол в Берлине, впоследствии великий визирь Эдхем-паша.

Причины конференции 
Причиной для проведения Константинопольской конференции стали восстание в Боснии и Герцеговине начавшееся в 1875 году, Апрельское восстание в Болгарии, и последующая война между Сербией и Черногорией с одной стороны и Османской империей с другой. В конце октября и в начале ноября 1876 года в разговорах между английским послом лордом Лофтусом, Горчаковым и царём Александром II в Ливадии была выдвинута мысль о созыве международной конференции. Подготовка России к войне вынудила британского премьер-министра Дизраэли согласиться на созыв конференции послов в столице Османской империи.
 
Чтобы избежать слишком резкого различия во взглядах и раздора в присутствии турецких уполномоченных, представители великих держав, по настоянию России, решили вступить в предварительное соглашение между собой, для чего первоначально (с 30 ноября по 10 декабря 1876 года) маркиз Солсбери и граф Игнатьев провели двухсторонние переговоры о политической структуре Болгарии и Боснии и Герцеговины, а затем было проведено 9 предварительных совещаний без представителей Османской империи, происходивших с 11 по 22 декабря в доме русского посольства, под председательством графа Н. П. Игнатьева.

Проект территориальных изменений на Западных Балканах 
В ходе предварительного совещания послы великих держав выработали общий проект для решения проблем на Западных Балканах и для установления мира между Сербией и Черногорией и Османской империей. Проект предусматривал создание автономной области Боснии и Герцеговины с единым верховным управлением. Сербия получала земли, занятые Турцией во время войны 1876 года, а также Малый Зворник, предмет многолетнего спора между турками и сербами, а к Черногории присоединялись большая часть восставших герцеговинских округов (Зубцы, Баньяны, Пивы, Дробняки, Шаранцы, Колашина), с укрепленным городом Никшичем и входившие в состав Албании земли Кучей-Дрекаловичей, Кучей-Краины, Васоевичей и Мало и Велико Брдо, с крепостями Спуж и Жабляк. В виду доставления черногорцам доступа к морю, плавание по реке Бояне должно было быть объявлено свободным и турецкие крепости на Скадарском озере разрушены.

Проект территориальных изменений Болгарии 

Что касается болгарских земель, участники конференции предложили различные решения.

Русский проект, разработанный князем Алексеем Церетели и американским консулом Юджином Скайлером, обеспечивал единую болгарскую автономную область, включавшую Дунайский вилайет, Софийский санджак, Пловдивский и Сливенский санджаки из Адрианопольского вилайета и населённой болгарами части Македонии.
 
Против него, однако, возразили представители других великих держав, особенно австрийский министр иностранных дел граф Андраши и британский представитель маркиз Солсбери. Таким образом, в окончательный проект конференции было внесено английское предложение разделить Болгарию по вертикали на две автономных области — Восточную, с центром в Тырново, и западную — с центром в Софии. На заседании 8 января 1877 года маркиз Солсбери заявил, что «в границы этих двух провинций, образующих Болгарию, не вводятся области, в которых не преобладает болгарское население или области, на которых не осуществлялись зверства прошлым летом».

Болгарская Восточная автономная область должна была включать в себя Тырновский, Русенский, Тульчанский, Варненский, Сливенский, Пловдивский (за исключением каза Султанери и Ахечелеби в Родопских горах) санджаки и Керклисийский (Лозенградский), Мустафапашовский (Свиленградский) и Казелагачкий (Елховский) каза из Адрианопольского санджака.

Западная область должна была включать в себя Софийский, Видинский, Нишский, Скопский, Битолский санджаки, часть Серского санджака и Струмишский, Велешский, Тиквешский и Костурский каза.

Таким образом, болгарские области отсекались от Эгейского моря и за их пределами оставались Воденско, Кукушко и Дойранско, Западная Фракия, большая часть Восточной Фракии и Родопии.

Аргумент, который британские чиновники Солсбери и Эллиот привели для вертикального разделения болгарских земель, заключался в том, что в Восточной провинции живут в основном турки и греки, и она требует отдельного управления. На самом деле их целью являлось не дать укрепиться позиции России и через смешанную Восточную провинцию перекрыть ей дорогу в Константинополь и к проливам.

Политическое устройство болгарских областей 
 Генерал-губернаторы обеих областей назначаются Портой с согласия великих держав на 5—летний срок. (Отклонен русский проект, предусматривающий единого управляющего болгарскими провинциями, который должен избираться местным населением). Правители могут быть турецкими или иностранными подданными, но должны быть христианами.
 Каждая область будет иметь законодательный орган — собрание, избираемое всеми жителями области старше 25 лет, имеющими определенный имущественный ценз.
 Областное собрание избирает административную комиссию (правительство) с губернатором сроком на четыре года.
 Области оставляют 70 % своих доходов на свои нужды.
 Местная милиция создается из христиан и мусульман, но в крепостях и городах остаются части регулярные турецкой армии.
 Черкесы выселяются из обеих областей.
 Основной административной единицей становится кантон с 5 до 10 тысяч человек населения распределенных в соответствии с их религией (христианской или мусульманской). Несколько кантонов формируют санджак, который управляется мютесарифом (христианской или мусульманской веры, в зависимости от преобладающего населения санджака), который назначается Портой.
 Создается Международный наблюдательный комитет для контроля в течение одного года за исполнением этих соглашений в распоряжении которого должен был состоять 4000-й конвойный отряд из бельгийцев или итальянцев.

Историческое значение 
21 декабря подготовленный Конференцией план был передан Порте. Тем временем султан Абдул-Хамид II назначил великим визирем сторонника младотурецкой партии и конституционного правления Мидхата-пашу. На официальном открытии конференции 23 декабря 1876 года Сафет-паша провозгласил «великий акт изменения в 600-летнюю форму правления империи. Его Величество султан осчастливил империю конституцией». С учётом сказанного Турцией изначально было заявлено, что конференция излишня, поскольку конституция провозглашает равенство религиозных меньшинств в империи.

Великие державы отклонили турецкие предложения по ненужности конференции в связи с предлагаемыми реформами. На следующем пленарном заседании Турция представила возражения и встречные предложения, которые также были отклонены великими державами, а попытки преодолеть разногласия остались безуспешными. 18 января 1877 года Великий визирь Мидхат-паша заявил окончательный отказ Турции признать решения конференции. Державы—участники конференции отозвали своих послов из Константинополя.

19 (31) марта 1877 года в Лондоне был подписан так называемый Лондонский протокол — последняя дипломатическая попытка великих держав воздействовать на Османскую империю, чтобы решить проблему мирным путём. Отказ Турции от реализации решений Константинопольской конференции и Лондонского протокола положил конец мирным попыткам решить Восточный вопрос и дал легитимные основания России для начала русско-турецкой войны (1877-78).

Пик Цариград (Tsarigrad Peak) на острове Смит (Бородино) (Южные Шетландские острова) был назван Болгарией в честь Константинопольской конференции.

Литература 
 R.W. Seton-Watson. Disraeli, Gladstone and the Eastern Question: A Study in Diplomacy and Party Politics. New York: W.W. Norton & Co., 1972. p. 108 ISBN 978-0-393-00594-3
 George Washburn. Fifty Years in Constantinople and Recollections of Robert College. Boston and New York: Houghton Mifflin, 1909. p. 115—119. ISBN 978-1-4067-0530-0
 H. Sutherland Edwards. Sir William White K.C.B., K.C.M.G., For Six Years Ambassador at Constantinople. London: John Murray, 1902.
 Buckle G.E., W.F. Monypenny, The Constantinople Conference, in: The Life of Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield. Vol. VI, p. 84.
 Sneh Mahajan. British Foreign Policy, 1874—1914: The role of India. London and New York: Routledge, 2002. p. 40.
 L.S. Stavrianos. Constantinople Conference, in: The Balkans Since 1453. Austin: Holt, Rinehart and Winston, 1963.
 The Eastern Question. The Constantinople Conference. What May Be Expected from the Meeting. The Foreign Representatives and How They Are Treated. The Report of the American Consul General. Various Items of Interest. New York Times, 31 December 1876.
 Turkey and the Great Powers. The Constantinople Conference. The Commissioners' Last Proposals to the Porte. An Ultimatum Presented the Great Dignitaries of State to Decide Upon an Answer. New York Times, 16 January 1877.
 Conference de Constantinople. Reunions Préliminaires. Compte rendu No. 8. Scéance du 21 décembre 1876. Annexe III Bulgare. Règlement organique.
 Correspondence respecting the Conference at Constantinople and the affairs of Turkey: 1876—1877. Parliamentary Papers No 2 (1877). p. 140.
 Further Correspondence respecting the affairs of Turkey. (With Maps of proposed Bulgarian Vilayets). Parliamentary Papers No 13 (1877).
 Tsarigrad Peak. SCAR Composite Gazetteer of Antarctica.

Внешняя политика Австро-Венгрии
Внешняя политика Великобритании
Внешняя политика Германии
Внешняя политика Италии
Внешняя политика Российской империи
Внешняя политика Франции
История Европы
Международные конференции
Османская империя
конференция
1876 год
1877 год
Болгарское национальное возрождение